Argentino – abitante dell'Argentina

Geografia
 Argentino – località balneare dell'Uruguay
 Lago Argentino – lago d'acqua dolce situato nella Patagonia meridionale

Sport
 Club Atlético Argentino – società calcistica argentina di Quilmes

Persone
 Achille Argentino – patriota e politico italiano
 Carlos Argentino – cantante argentino
 Francesco Argentino – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Julio Argentino Roca – politico argentino
 Mariangela Argentino, nota come Mariangela – cantautrice e attrice italiana

Altro
 Argentino – divinità minore della mitologia romana